Любомир Нецкарж (, род. 2 августа 1950) — чехословацкий и чешский шахматист, международный мастер (1983).

Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1974 г.

В составе сборной Чехословакии участник командного чемпионата Европы 1977 г., командных чемпионатов мира среди студентов 1972 и 1974 гг., командного турнира дружественных армий 1974 г. (участвовали сборные стран Варшавского договора), международных матчей со сборной ГДР 1974 и 1975 гг.

Участник зонального турнира 1975 г.

В 1969 г. представлял Чехословакию на юниорском чемпионате мира.

Активно выступает в командных чемпионатах Чехии и Австрии.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Л. Нецкаржа на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Л. Нецкаржа на командных чемпионатах мира среди студентов
 Выступления Л. Нецкаржа на командных чемпионатах Европы 
 Выступления Л. Нецкаржа на командных чемпионатах Чехословакии
 Выступления Л. Нецкаржа на командных чемпионатах Чехии

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам